Asten peut faire référence à :
 Asten, bourg autrichien du district de Linz-Land, en Haute-Autriche ;
 Asten, commune néerlandaise de la province du Brabant-Septentrional.

Voir aussi 
 Kahler Asten